Cheick Diabaté ist der Name folgender Personen:

* Cheick Diabaté (Fußballspieler) (* 1988), malischer Fußballspieler
 Cheick Hamala Diabaté, malischer Musiker und Komponist